Großtiefenbach ist ein geographischer Name:

 Großtiefenbach (Grafling), Dorf der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Großtiefenbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (zum Rhein) zwischen Idar-Oberstein und seinem Stadtteil Nahbollenbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Tiefenbach